Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kent Carlsson che ha battuto in finale Emilio Sánchez 6–1, 6–1, 4–6, 4–6, 6–3.

Teste di serie 

 Henri Leconte (terzo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Kent Carlsson (campione)
 Emilio Sánchez (finale)
 Martín Jaite (secondo turno)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Joakim Nyström (primo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)

 Luiz Mattar (semifinali)
 Jordi Arrese (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Eric Jelen (secondo turno)
 Milan Šrejber (terzo turno)
 Mark Woodforde (primo turno)
 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Lawson Duncan (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1988